Osoby o tym nazwisku:
 Aurel Stroe – rumuński kompozytor
 Ionuț-Marian Stroe – rumuński polityk i samorządowiec